Blitchton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blitchton (Florida)
 Blitchton (Georgia)